Разъезд 11 км — железнодорожный разъезд и пассажирская платформа Томской ветви Западно-Сибирской железной дороги. Находится на окраине посёлка Таёжный Яшкинского района Кемеровской области.

Примечания

Ссылки 
 Афонин Д. Томская ветвь: Сквозь ветви сосен

Станции Томской ветви
Яшкинский район
Железнодорожные станции и платформы Кемеровской области